Усад — деревня в Меленковском районе Владимирской области России, входит в состав Ляховского сельского поселения.

География 
Село расположено в 30 км на северо-восток от районного центра Меленки и в 11 км на север от села Ляхи.

История 
Деревня впервые упоминается в окладных книгах 1676 года в составе Верхозерского прихода, в ней было 2 двора помещиковых и 27 дворов крестьянских.

В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Усадской волости Меленковского уезда, с 1926 года — в составе Муромского уезда. В 1859 году в деревне числилось 95 дворов, в 1905 году — 159 дворов, в 1926 году — 284 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Усадского сельсовета Ляховского района, с 1954 года — в составе Урвановского сельсовета, с 1963 года — в составе Меленковского района, с 2005 года — в составе Ляховского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Меленковского района